Ismé-Dagan (Mári) (középső kronológia: Kr. e. 2199–2154)
 Ismé-Dagan (Íszín) (középső kronológia: Kr. e. 1953–1935)
 I. Ismé-Dagan asszír király (középső kronológia: Kr. e. 1780–1741)
 II. Ismé-Dagan asszír király (középső kronológia: Kr. e. 1561–1545)